Biosignatuur (astrobiologie)
Ibrahim Karim#BioSignature